Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу I зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Хорватия, Исландия, Украина, Турция и Финляндия. Матчи в группе I прошли с 5 сентября 2016 по 9 октября 2017 года. Изначально в группе должно было участвовать 5 национальных сборных. Однако после включения футбольной федерации Косова в ФИФА в мае 2016 года, 9 июня 2016 года, согласно решению Рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сборная Косова примет участие в отборочном цикле ЧМ-2018 — в группе I.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 12 ноября 2016 года и 24 марта 2017 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур 

 Примечания
 1.  Матч сборных Хорватии и Косово 2 сентября прерван на 22 минуте при счёте 0:0 из-за проливного дождя. Доигровка состоялась 3 сентября.

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

6 мячей

  Андрей Ярмоленко

5 мячей

  Дженк Тосун
  Марио Манджукич

3 мяча

  Гильфи Сигурдссон

  Альвред Финнбогасон

  Артём Кравец

2 мяча

  Бурак Йылмаз
  Озан Туфан
  Хакан Чалханоглу

  Волкан Шен
  Теэму Пукки
  Марцело Брозович

  Никола Калинич
  Андрей Крамарич

1 гол

  Кари Арнасон
  Хёрдур Магнуссон
  Бьорн Сигурдарсон
  Рагнар Сигурдссон
  Валён Бериша
  Атде Нухиу
  Амир Ррахмани

  Дженгиз Ундер
  Артём Беседин
  Евгений Коноплянка
  Руслан Ротань
  Паулюс Араюури
  Робин Лод
  Йоэль Похьянпало

  Александер Ринг
  Домагой Вида
  Матей Митрович
  Иван Перишич
  Иван Ракитич

1 автогол

  Леарт Пакярада
  Эмер Топрак

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир